

Geografia 
 Francia
 Saint-Dizier – comune nella regione del Grande Est
 Saint-Dizier-la-Tour – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Saint-Dizier-Leyrenne – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Saint-Dizier-les-Domaines – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Saint-Dizier-l'Évêque – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea